Шиво́н Бернаде́тт Хо́ги (, ; ) — гонконгская пловчиха, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 в Токио в плавании на 100 и 200 м вольным стилем. Двукратная чемпионка мира на короткой воде.

Биография 
Хоги родилась в Гонконге 31 октября 1997 года. Отец — ирландец, мать — китаянка из Гонконга.

У неё есть старшая сестра Айслинг, которая также занимается плаванием и представляла Гонконг на любительских соревнованиях. Шивон посещала начальную католическую школу Святого Павла и среднюю школу Святого Павла. Окончила Мичиганский университет по специальности психология.

Спортивная карьера 
Хоги завоевала золотую медаль в заплыве на 100 метров вольным стилем на чемпионате мира среди юниоров в 2013 году.

В 2013 году на Восточноазиатских играх завоевала две серебряные и пять бронзовых медалей.

В 2014 году на Азиатских играх завоевала три бронзовые медали.

В 2016 году она была названа участницей чемпионата на чемпионате «Big Ten Conference» и помогла Мичиганским росомахам по плаванию и прыжкам в воду завоевать титул женской команды. Впервые этот университет сделал это с 2004 года.

Она прошла квалификацию на Летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и была выбрана представлять Гонконг в соревнованиях по плаванию на 200 метров вольным стилем и на дистанции 200 метров в индивидуальном смешанном стиле. Хоги выиграла 3-й заплыв на Олимпиаде на дистанции 200 метров вольным стилем. Во втором полуфинале она заняла шестое место и не вышла в финал.

Олимпиада 2020 в Токио 
Хоги также получила право представлять Гонконг на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Она завоевала серебро на 200 метров вольным стилем и 100 метров вольным стилем, став первым гонконгским пловцом, который выиграл олимпийскую медаль и первый спортсмен в Гонконге, который выиграл две олимпийские медали в любом виде спорта.

Примечания 

Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы мира по плаванию
Пловцы Гонконга